Mardini ist der Familienname folgender Personen:

 Nadia Al-Mardini (* 1980), deutsche Fernsehmoderatorin und Schauspielerin
 Sarah Mardini (* 1995), syrische Schwimmsportlerin
 Yusra Mardini (* 1998), syrische Schwimmsportlerin